Sezon 2022/2023 jest dla Pogoni Szczecin 11. sezonem z rzędu, a 50. w całej historii klubu w najwyższej klasie rozgrywkowej.
Zespół przygotowania do sezonu rozpoczął 15 czerwca 
.

Kalendarium Pogoni

Zespół

Skład

Sztab szkoleniowy

Nagrody

PKO BP Ekstraklasa

Kolejka po kolejce

Wyniki spotkań

Frekwencja 

Miejscem rozgrywania spotkań domowych jest Stadion Miejski im. Floriana Krygiera o pojemności 21 163.
(11 września otwarto część sektorów, pojemność została zwiększona z 9800 do 17 050.
1 października  
stadion Pogoni Szczecin w całości został przekazany do użytku.)

Fortuna Puchar Polski

Wyniki spotkań

Frekwencja

Europejskie Puchary

Wyniki spotkań

Frekwencja

Statystyki

Bramki, kartki

Minuty

Mecze towarzyskie

Powołania do reprezentacji

Struktura Klubu

Zarząd i kierownictwo

Struktura własnościowa

Sponsorzy

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 

Pogoń Szczecin w krajowych rozgrywkach ligowych w piłce nożnej
2022 w piłce nożnej
2023 w piłce nożnej
2022 w polskim sporcie
2023 w polskim sporcie